De marathon van Seoel 2011 werd gelopen op zondag 20 maart 2011. Het was de 67e editie van de marathon van Seoel. De Marokkaan Abderrahim Goumri kwam als eerste over de streep in 2:09.11. De Ethiopische Robe Guta won bij de vrouwen in 2:26.51.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2011
Seoel